Kawina (muziekstijl), een Surinaamse muziekstijl
 Kawina (muziekinstrument), een Surinaamse trommel
 Kawina, Kawna of Commewijne (district), een district in Suriname